Nom persa de tres reis de la dinastia sassànida de Pèrsia:
 Yezdegerd I
 Yezdegerd II
 Yezdegerd III